Marymont – zespół osiedli w Warszawie w południowo-wschodniej części Bielan i północnej części Żoliborza:
 Marymont-Kaskada
 Marymont-Potok
 Marymont-Ruda
 Marymont – stacja warszawskiego metra
 Marymont Warszawa – klub sportowy